Алекса́ндр Миха́йлович Фи́льцер (р. 1 января 1947, Миасс, Челябинской обл.) — деятель еврейского культурного движения в СССР и России. Поэт, бард и литератор.

Биография 

Жил и работал в Москве. Репатриировался в Израиль в 1999.

В начале 1970-х годов первый заговорил о существовании в Советском Союзе еврейского национального изобразительного искусства. Осенью 1977 года открыл в своей квартире в районе Измаилово подпольный Музей современного еврейского искусства в Москве, который продолжал работать до отъезда А. Фильцера в Израиль. В музее экспонировались работы более 70 художников на еврейскую тематику и произведения традиционного еврейского искусства предыдущих веков.

 Автор фотовыставки «Еврейская традиция в Российской Империи и Советском Союзе», 1989—1991. Демонстрировалась в Москве в 1991, 1992 и 1993 годах и на Украине в 1995
 В 1996—1997 участник проекта по созданию Европейской ассоциации еврейских музеев.
 Один из создателей Музея еврейского наследия и Холокоста на Поклонной горе в Москве, 1998—1999
 Лауреат премии «Олива Иерусалима» за 2011 год.
 Автор интернет-проекта «Хаим Евреинов. Современная еврейская поэзия и художники» с апреля 2020. https://stihi.ru/avtor/ivrivri

Книги 
 «Еврейская традиция в Российской Империи и Советском Союзе», Москва, 1993. Первый изданный в России альбом фотографий, показывающий жизнь евреев в XIX и XX веках.
 «Предновогодний романс», Москва, 1998
 «Свет без лампы», Иерусалим, 2005
Серия «Еврейские художники»:
 «Художник Цфаня-Гедалия Кипнис», Иерусалим, 2007. Книга о Ц.-Г. Кипнисе, главном художнике Белорусского и Биробиджанского Государственных еврейских театров.
 «Еврейские художники в Советском Союзе: 1939—1991. Из собрания Музея современного еврейского искусства в Москве», Иерусалим, 2008. Первая книга о еврейском национальном искусстве в послевоенном Советском Союзе. Издана при поддержке Фонда Президента Государства Израиль «АМОС»; Мемориального фонда еврейской культуры, Нью-Йорк, США; Тель-Авивского фонда искусств имени Иеошуа Рабиновича; Института еврейских исследований, Иерусалим; Иерусалимского отделения Союза ветеранов второй мировой войны. Рекомендации: Иосиф Менделевич и Натан Щаранский.
 «Современное еврейское искусство: галут — алия — Эрец Исраэль», Иерусалим, 2011. Издана при поддержке Института еврейских исследований, Иерусалим. Предисловие: Иосиф Менделевич.
 «Краски на палитре Творца», Иерусалим, 2013
 «Лесенка до звезд», Иерусалим, 2014
 «Еврейские истории или то, что вы не знаете о иврим», Иерусалим, 2016
 Александр Фильцер «Ваши Величества женщины», Алина-Хая Ландсберг «Модели и моды», Иерусалим, 2017. Книга посвящена творчеству модельера А. Х. Ландсберг, 1969, Кишинев, Молдавия — 2007, Петах-Тиква, Израиль.
 «Model and fashion», Германия, 2017
 «Яблоки и груши. Песни местечка», Иерусалим, 2018

«Еврейская балалайка в русском балагане».

 Книга первая: «Еврейская балалайка», Иерусалим, 5779 — Москва, 2019
 Книга вторая: «В русском балагане», Иерусалим, 5780 — 2020

Поэтическое творчество 

Первые публикации в еврейской прессе Москвы в годы перестройки. Наиболее полно его поэзия представлена в книге «Современное еврейское искусство: галут — алия — Эрец Исраэль», 2011. Там впервые была воспроизведена большая часть ранней самиздатовской книги А. Фильцера «Конкретная поэзия», включающей авангардные тексты конца 1960-х — начала 1970-х годов.

Основные публикации на еврейскую тематику в советской, российской и израильской прессе 

 1. «В память о ветеране МОСХ», (Выставка Виктора Мидлера), «Московский художник», № 47, 1983.
 2. «Памяти товарища», (О художнике Шае Бронштейне), «Московский художник», № 15, 1987.
 3. «Художник Шая Бронштейн», «Биробиджанер Штерн», Биробиджан, арель, 1987.
 4. «Еврейское искусство в Советском Союзе», «Информационный бюллетень по проблемам репатриации и еврейской культуры», Москва, № 4-5, 1990.
 5. «Искусство наших предков», «Еврейская газета», Москва, № 4, 1991.
 6. «Дерево жизни», «Еврейская газета», Москва, № 6, 1991.
 7. «Я переношу на холст образы, существующие в некоем ином мире», (Беседа с художником Марком Ибшманом), «Еврейская газета», Москва, № 10, 1991.
 8. «Песни Субботы», (Беседа с художником Славой Полищуком), «Еврейская газета», Москва, № 21, 1991.
 9. «Из семейного альбома», журнал «Лехаим», Москва, № 8, 1992.
 10. «Еврейская традиция в Российской Империи и Советском Союзе», «Международная еврейская газета», Москва, № 13-14, 1992.
 11. «Работой искусную пусть сделают её», (Традиционное еврейское искусство), журнал «Лехаим», Москва, № 16, 1993.
 12. «Реб Мендель», журнал «Мост-Гешер», Москва, № 3-4, 1994.
 13. «И порвется серебряный шнур», (О художнике Герше Ингере), журнал «Мост-Гешер», Москва, № 3, 1995.
 14. «Музей современного еврейского искусства в Москве», «Бюллетень Рауля Валенберга», Москва, № 1, 1996.
 15. «Помни, что сделал тебе амалек», «Ами — Народ мой», Петербург, № 11, 1997.
 16. «Рут Ивановна», «Русский израильтянин», Израиль, № 14, 2006.
 17. «Еврейская палитра Арона Якобсона» (Якобсон Арон), газета «Новости недели», Израиль, 23.2.2012
 18. «Поэзия, поэты, поэтессы», газета «Новости недели», Израиль, 19.7.2012
 19. «Современное еврейское искусство», газета «Новости недели», Израиль, № 4555, 20.2.2013
 20. «Мой предновогодний роман с училкой», газета «Новости недели», Израиль, 11.04.2013
 21. «Слава в Нью-Йорке» (художник С. Полищук), газета «Новости недели», Израиль, 16.05.2013
 22. «На пригорке средь ромашек девушка мечтает», в альманахе «Если нельзя, но очень хочется, то можно», издание «ИСП», Москва — Иерусалим,, 2017

Выступления по ТВ, участие в телефильмах и интервью посвященные еврейскому искусству и культуре 

 1. Документальный телефильм «Евреи в Советском Союзе», со съемками в помещении Музея современного еврейского искусства в Москве, продюсер Эрнст Грандитс, Вена, Австрия, 1987.
 2. Передача о еврейском искусстве. Иохим Хольц, телеканал ZDF, Германия, 1989.
 3. Выступление на тему еврейского изобразительного искусства, ведущий Стивен Керцнер, Newton Cable TV, Торонто, Канада, 1989.
 4. Рассказ о деятельности Музея современного еврейского искусства в Москве, ведущая Эстер Карми, «Голос Израиля», Иерусалим, 1990.
 5. Рассказ о фотовыставке «Еврейская традиция в Российской Империи и Советском Союзе», интервьюер Галина Ивангулова, «Радио России», Москва, 1991.
 6. Телефильм «Песах это Пасха». Продюсер Б. Ш. Кунин, Лос-Анджелес, США, 1993.
 7. Телефильм «Шолом, Москва!», со съемками в помещении музея, продюсер Николи Дженссен, «Antenne», «Christian Channel TV», Гаага, Голландия, 1994.
 8. Документальный фильм «Евреи в Москве», со съемками в помещении музея, продюсер Арье Гойхман, «Джойнт» и «М&С», Израиль и Россия, 1995.
 9. Телефильм «Шолом, Москва!», со съемками в помещении музея, продюсер А. Мордухович, «Е&Т» и «М&С», Россия, 1996.
 10. Интервью и исполнение песен А. Фильцера. Тилль Грюн, телекомпания N-TV, Германия, 1996.
 11. «Крупным планом», передача о проектах А. Фильцера и его поэзии, ведущая Соня Таль, «Радио РЭКА», Израиль, 2004.
 12. Интервью с рассказом о серии книг «Еврейские художники» и о работе музея, Е. Гутман, телекомпания RTN, США, 24.11.2011.
 13. Рассказ о серии книг «Еврейские художники», интервьюер Евгений Кушнир, «Голос Израиля, Радио РЭКА», 2011.
 14. Александр Разгон «Мы — Израиль», 2018. «Еврейское национальное изобразительное искусство. Наша история. О первом еврейском музее в Москве». Махон Меир, Иерусалим. https://www.youtube.com/watch?v=cgJlCcveC3Q&feature=share

Библиография 

Статьи о деятельности А. Фильцера в Советском Союзе и России:
 1. JTA — Global Jewish News. Lev Krichevsky «Vast collection of Jewish art housed in Moscow apartment».
 2. E. Shilling. About the Museum of Modern Jewish Art in Moscow, «Israel Magazine», Holland, 5-6.1995.
 3. И. Бруштейн «Музей на частной квартире», «Еврейская газета», Москва, 1.01.1991.
 4. Э. Иванова «Начало пути», о выставке «Еврейская традиция в Российской Империи и Советском Союзе», газета «Деловой мир», № 140, 26.6.1991.
 5. В. Рокитянский «Потерянный мир», о выставке «Еврейская традиция в Российской Империи и Советском Союзе», «Независимая газета», Москва, 6.1991.
 6. С. Кашницкий «Московская квартира с видом на Храмовую гору», газета «Новости недели», Израиль, 5.7.1991.
 7. Л. Ашкенази «Еврейская традиция — беречь культуру», газета «Ами — Народ мой», Петербург, № 19, 18.10.1993.
 8. А. Рапопорт «Корни и ветви „Эц хаим“. Очерк о Музее современного еврейского искусства в Москве», журнал «Искусство», Москва, № 1, 1994.
 9. А. Рапопорт «Корни и ветви Дерева Жизни», «Сионистская газета Москва — Иерусалим», № 4, апрель, 1994.
 10. Р. Лобовская «Еврейские мотивы на старых открытках», (Из собрания Музея современного еврейского искусства в Москве), журнал «Мост-Гешер», Москва, № 2, 1995.
 11. Г. Островский «Мартиролог еврейских музеев», газета «Вести», Израиль, 28.2.1996.
 12. Н. Зубкова «Музей в малогабаритной квартире», газета «Иностранец», Москва, № 48, 27.11.1996.
 14. Р. Лобовская «И прошел над ними ветер», «Международная еврейская газета», Москва, № 19, 10.1996.
 15. В. Агафонов «Москва весенняя», (Прогулка В. Агафонова и А. Фильцера по Москве и посещение еврейского музея), «Новое русское слово», Нью-Йорк, 23.5.1997.
Статьи о проектах А. Фильцера в Израиле:
 Л. Гомберг «Еврейское искусство — от Измайлова до Бруклина», международный журнал «Алеф», август, 2011.
 Л. Гомберг «Художник всегда одинок», газета «Информпространство», № 156, 2011.
 Л. Гомберг «Поэзия красок, краски поэзии», международный журнал «Алеф», апрель, 2014.
 Шоша Гринфельд «С Алексом Фильцером из Долева», журнал «Эрец Биньямин» (на иврите), № 397, 12.2014, Израиль.

Ссылки 
  Ссылки на книги А. Фильцера в диссертациях по темам: история изобразительного искусства, история театра, историко-публицистическая

Персоналии по алфавиту
Поэты по алфавиту
Поэты Израиля
Коллекционеры СССР
Искусствоведы Израиля